Dolac (Bela Palanka), een plaats in de Servische gemeente Bela Palanka
 Dolac (Berane), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Berane 
 Dolac (Bijelo Polje), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Bijelo Polje
 Dolac (Brestovac), een plaats in de Kroatische gemeente Brestovac
 Dolac (Busovača), een plaats in de gemeente Busovačain Bosnië-Herzegovina
 Dolac (Glamoč), een plaats in de gemeente Glamoč Bosnië-Herzegovina
 Dolac (Kraljevo), een plaats in de Servische gemeente Kraljevo
 Dolac (Novi Pazar), een plaats in de Servische gemeente Novi Pazar
 Dolac (Travnik), een plaats in de gemeente Travnik Bosnië-Herzegovina
 Dolac (Zavidovići), een plaats in de gemeente Zavidovići Bosnië-Herzegovina